Кронебреэн () — ледник, расположенный в западной части острова Западный Шпицберген (архипелаг Шпицберген).

Площадь ледника составляет около 690 км². Ледник движется со средней скоростью 2 м в день. Сливается с двумя другими ледниками — Конгсвеген и Конуэй.

Примечания 

Ледники Шпицбергена
Бассейн Гренландского моря